Virgindade — conceito biológico
Virgindade religiosa — conceito religioso
Maria (mãe de Jesus) — a Virgem Maria
Virgem (astrologia) — sexto signo do Zodíaco
Virgo (constelação)
Virgem (álbum) — de 1987 da cantora e compositora Marina Lima

Ver também
Ilhas Virgens — arquipélago das Caraíbas